Ранчо Алтамирано има више значења:

 Ранчо Алтамирано (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Алтамирано (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Алтамирано (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику